Per guerra siriaca si intendono alcune guerre condotte contro la dinastia ellenistica dei Seleucidi, che aveva il proprio centro di potere in Siria:
 Le guerre siriache, sei guerre combattute tra la dinastia ellenistica dei Tolomei e quella dei Seleucidi:
Prima guerra siriaca (274-271 a.C.), tra Tolomeo II Filadelfo e Antioco I Sotere
Seconda guerra siriaca (260-253 a.C.), tra e Antioco II Teo e Tolomeo II Filadelfo
Terza guerra siriaca (o Guerra laodicea, 246-241 a.C.), guerra di successione innescata dal contrasto delle due mogli di Antioco II: Laodice I e Berenice, con l'intervento del fratello di quest'ultima, Tolomeo III Evergete 
Quarta guerra siriaca (221-217 a.C.), tra Antioco III il Grande e Tolomeo IV Filopatore
Quinta guerra siriaca (202-195 a.C.), tra Antioco III e Tolomeo V Epifane
Sesta guerra siriaca (170-168 a.C.), tra Tolomeo VI Filometore ed Antioco IV Epifane
 due guerre combattute dai romani contro i Seleucidi:
Guerra romano-siriaca (192-188 a.C.)
Guerra siriaca di Pompeo, (65-62 a.C.)